Liga Asobal 2005/2006 vanns av FC Barcelona.

Tabell 
Not: Lag 1-4 till EHF Champions League, lag 5 till Cupvinnarcupen, lag 6-7 till EHF-cupen, lag 15-16 åker ned till División de Honor Plata de Balonmano.

Se även 
 Liga Asobal

Referenser 
 "Liga Asobal 2005/06". hispaligas.net 

2005 i Spanien
2006 i Spanien
Sportåret 2005
Sportåret 2006
2005/2006